Asmara – stolica Erytrei
 Asmara – miasto w Saharze Zachodniej
 Asmara – prowincja w Saharze Zachodniej
 Kulmim-Asmara – region administracyjny w Maroku i Saharze Zachodniej